Sankt Thomas steht für folgende Personen:

 Thomas (Apostel) († um 72), Apostel
 Thomas Becket (Thomas von Canterbury; 1118–1170), englischer Lordkanzler und Geistlicher, Erzbischof von Canterbury
 Thomas de Cantilupe (um 1220–1282), englischer Lordkanzler und Geistlicher, Bischof von Hereford
 Thomas von Aquin (um 1225–1274), italienischer Dominikaner, Philosoph und Theologe
 Thomas von Tolentino (um 1260–1321), italienischer Priester und Martyrer
 Thomas Bellaci (1370–1447), italienischer Priester 
 Thomas Morus (1478–1535), englischer Staatsmann und Autor
 Thomas von Villanova (1488–1555), spanischer Mönch, Erzbischof von Valencia

Sankt Thomas ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sankt Thomas (Eifel), Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Sankt Thomas (Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg (Kärnten), Kärnten
 Sankt Thomas (Gemeinde Pattigham), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Sankt Thomas steht für:
 Sankt Thomas (Novelle) von Wilhelm Raabe

Siehe auch:
 Agios Thomas
 St. Thomas
 Saint Thomas (Begriffsklärung)
 San Tomaso
 Santo Tomás
 São Tomé (Begriffsklärung)
 Svatý Tomáš, Ort im Okres Český Krumlov, Tschechien
 Thomaskirche, Kirchen und Kapellen
 Thomaskloster, Klöster